Wilspang kan henvise til flere artikler:
Wilspang / Vilspang Poul Frode, Værkfører ved Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ), frihedskæmper fra 2. verdenskrig og leder for projektet V3 kampvognen fra Frederiksværk.
 Wilspang (efternavn) – et dansk efternavn Wilspang